Bocchoris nuclealis is een vlinder (nachtvlinder) uit de familie van de grasmotten (Crambidae). De wetenschappelijke naam van deze soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1927 door Joseph de Joannis.

De soort komt voor in Mozambique.

nuclealis
Dier uit het Afrotropisch gebied